Het seizoen 2014/15 van de Belgische Eerste klasse vrouwenvoetbal ging van start in de zomer van 2014 en eindigde in het voorjaar van 2015. Eva's Tienen werd voor de derde keer op rij kampioen en verdiende zo het recht om te promoveren naar de nieuwe Super League.

Clubs 
Van de twaalf clubs die vorig seizoen in Eerste klasse speelden, deden er elf dat deze jaargang ook. Één club verdween (Waasland-Beveren Sinaai Girls), drie clubs kwamen erbij. Vier clubs die aantraden in de BeNe League, hadden een B-elftal in deze editie van Eerste klasse: Anderlecht, Lierse, OHL en Standard.

Twee teams waren gepromoveerd uit Tweede klasse voor de start van het seizoen: Massenhoven VC werd kampioen en Tongeren DV promoveerde na een klacht i.v.m. met de einderonde van vorig seizoen. Ook  Kontich keerde terug in Eerste klasse: die club degradeerde uit de BeNe League, waar het vorig seizoen nog als Antwerp FC speelde.

Eindstand 
Aan het eind van het seizoen waren er geen zakkers: door de oprichting van de Super League als opvolger van de BeNe League mochten drie ploegen naar een hoger niveau stijgen, de andere elf teams behielden hun plek. 

1= B-ploeg die mag niet stijgen omdat de A-ploeg een divisie hoger speelt

Referenties 
 Website KBVB - Archief

2014/15
Competitievoetbal 2014/15